Бріджет Ріган Бріджет Кетрін Ріган (англ. Bridget Catherine Regan, * 3 лютого 1982; Сан-Дієго, штат Каліфорнія) — американська теле-, кіно- і театральна актриса.
 Дональд Ріган Дональд Томас Ріган (англ. Donald Thomas Regan; * 21 грудня 1918(19181221) — † 10 червня 2003) — 66-й міністр фінансів США при президенті Рональді Рейгані.
 Майкл Ріган Майкл Стенлі Ріган (англ. Michael Stanley Regan, * 6 серпня 1976; Голдсборо, штат Північна Кароліна) — 16-й адміністратор Агенції з охорони довкілля.